OMV puede referirse a:

 Operador móvil virtual, compañía de telefonía móvil;
 OMV, un equipo privado de rallyes;
 OMV AG, compañía austriaca de petróleo y gas;
 Orbital Maneuvering Vehicle, un proyecto cancelado de la NASA de un remolcador espacial.